Das El Gouna International 2022 fand vom 27. Mai bis 3. Juni 2022 in el-Guna, Ägypten, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2021/22 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Platinum. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2021/22 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Platinum.

Sieger der letzten Austragung waren Mohamed Elshorbagy bei den Herren und Nour El Sherbini bei den Damen. Bei den Herren setzte sich der an Position vier gesetzte Mostafa Asal durch, der im Finale den an Position zwei gesetzten Paul Coll mit 11:8, 11:9 und 11:5 bezwang. Es war sein zweiter Titelgewinn bei einem Turnier der Platinum-Kategorie. Im Wettbewerb der Damen erreichten die topgesetzte Nouran Gohar und die an Position drei gesetzte Hania El Hammamy das Endspiel. El Hammamy gelang trotz eines 0:2-Satzrückstandes noch der Sieg über Gohar, sie gewann die Partie mit 2:11, 4:11, 11:8, 11:9 und 11:4.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 48 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Aly Abou Eleinen und Mohamed Nasser bei den Herren sowie Haya Ali und Zeina Zein bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 180.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

2022
PSA World Tour 2021/22
PSA World Tour der Damen 2021/22